Гран-при Японии 2015 года (официально 2015 Formula 1 Japanese Grand Prix) — автогонка, четырнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 31-й Гран-при Японии в истории «Формулы-1»), проходивший с 25 по 27 сентября на трассе «Судзука» (город Судзука, префектура Миэ, Япония).

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +27…26 °C, трасса +38…32 °C

|}

 Примечания
 1.  Даниил Квят наказан за нарушение правил закрытого парка после серьезной аварии в квалификации.
 2.  Нико Хюлькенберг наказан потерей 3-х мест на стартовой решетке за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Сингапура 2015 года.
 3.  Макс Ферстаппен наказан потерей 3-х мест на стартовой решетке за создание потенциальной опасности для других пилотов (оставил заглохший болид на гоночной траектории).
 4.  Александер Росси не уложился в лимит 107 % от лидера, но был допущен стюардами на старт гонки, так как показывал удовлетворительные результаты на свободных заездах.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Японии
Сентябрь 2015 года
Спорт в Японии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке